Bank of America Center (произносится Бэнк оф Америка Сентр, ) — название нескольких зданий в США, принадлежащих Банку Америки.

Здания 
Сортировка по городам, по алфавиту
  — в Балтиморе, штат Мэриленд.
  — в Норфолке, штат Виргиния.
  — в Орландо, штат Флорида.
  — в Остине, штат Техас.
  — в Талсе, штат Оклахома.
 Bank of America Center — в Хьюстоне, штат Техас.

 См. также Несколько зданий в США, также принадлежащих Банку Америки
 
 Bank of America Tower
 Bank of America Plaza
 Корпоративный центр Банка Америки

Здания, ранее называвшиеся «Bank of America Tower»
 555 California Street — небоскрёб, известный как Bank of America Center с 1969 по 2005 год
  — спортивная арена, ранее известная Bank of America Center

Здания Bank of America